

Dynaste 

 Mariota (-1440), comtesse écossaise de Ross.

Prénom 
Mariota est un prénom notamment porté par : 
 Mariota Tiumalu Tuiasosopo (1905-1957), écrivain américain et auteur de l'hymne national des Samoa américaines.

Patronyme 

 Marcus Mariota (1993-), joueur américain de football américain.

Toponyme 

 , zone vénézuélienne de marécages du Guárico ;
 , mont samoan d’Upolu.